Caius Sextius Calvinus, homme politique de la République romaine
 Cnaeus Domitius Calvinus, homme politique et militaire de la fin de la République romaine
 Cnaeus Domitius Calvinus Maximus, homme politique romain du début du IIIe siècle av. J.-C.
 Justus Baronius Calvinus (ca. 1570, après 1608), protestant converti au catholicisme 
 Titus Veturius Calvinus, homme politique de la République romaine

Calvinus est également le nom d'une marque :

 Calvinus (bière), bière artisanale suisse